Туніська професійна ліга 1 2009—2010 — 55-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 27 липня  року по 15 травня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2009 у футболі
2010 у футболі